MKS Pogoń Barlinek
 MKS Pogoń Oleśnica
 MKS Pogoń Siedlce
 MKS Pogoń Staszów
 MKS Pogoń Szczecin
 MKS Pogoń Prudnik